Килкис — греческий топоним. Может означать:
 Килкис — город.
 Килкис (дим) — община.
 Килкис (ном) — ном.
  — железнодорожная станция.
 Килкис (линкор) — линейный корабль.